

Antroponimi 
Mauro – prenome maschile italiano
Mauro – cognome di lingua italiana

Persone 
Mauro – abate italiano
Mauro e Andrea – duo di conduttori radiofonici italiani
Fra Mauro –  geografo, cartografo e monaco cristiano italiano del XV secol
Elio Mauro – cantante italiano
Ezio Mauro – giornalista italiano 
Humberto Mauro – regista, sceneggiatore e attore brasiliano
Ilaria Mauro – calciatrice italiana
Pino Mauro – cantante e attore italiano
Rabano Mauro – erudito carolingio 
Renata Mauro – cantante, conduttrice televisiva, attrice e soubrette italiana
Terenziano Mauro – scrittore romano del II secolo
Giacomo Del Mauro – ginnasta e pallamanista italiano

Religione 
Claudio, Ilaria, Giasone e Mauro –  santi e martiri cristiani
Mauro, Sergio e Pantaleone – martiri cristiani
Papia e Mauro – coppia di martiri cristiani

Altro 
Boccia al Mauro – frazione del comune di Terzigno (NA), in Campania
Cratere Fra Mauro – cratere lunare 
Mappamondo di Fra Mauro – planisfero del XV secolo
Mauro Caffè – azienda alimentare italiana
Monte Mauro – altura dell'Appennino faentino 
Palasport Giacomo Del Mauro – palazzetto dello sport di Avellino
Palazzo Mauro De André – arena coperta di Ravenna
Premio Giovanni Mauro – premio annuale assegnato al miglior arbitro

Pagine correlate 
Chiesa di San Vittore Mauro
De Mauro
Di Mauro
Mauri 
San Mauro